Gottland může být:

 Gottland (kniha) – kniha polského spisovatele Mariusze Szczygieła o Česku
 Gottland (film) – povídkový film dle Szczygiełovy knihy
 Gottland (muzeum) – bývalé muzeum Karla Gotta v Jevanech
 Gottland (příjmení)
 New Gottland (Kansas) – nezařazené území v McPherson County ve státě Kansas v USA

Podobné 
 Gotland – ostrov v Baltském moři
 Gotland (kraj) – ostrovní švédský kraj